Дуали́зм, дуа́льность — двойственность, дополнительность:
 Дуализм в философии.
 Дуализм в религии.
 Дуализм — музыкально-теоретическая концепция, рассматривающая мажор и минор как противоположные физически обусловленные сущности.
 Дуальность Ходжа в математике.
 Дуализм Понтрягина в математике (теория групп).
 Корпускулярно-волновой дуализм в физике.
 Дуальность в соционике.

См. также 
 Дуаль